De Rally van San Remo 1988, formeel 30º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia, was de 30e editie van de rally van San Remo en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1988. Het was de 185e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

San R
Rally van San Remo